Гоалпара:

 Гоалпара — город в западной части штата Ассам, Индия.
 Гоалпара — округ в индийском штате Ассам.